А́нгелы () — династия византийских императоров (1185—1204 годы).

Происхождение 
В научной среде нет единого мнения о происхождении рода. Несмотря на кажущуюся очевидной этимологию фамилии, столь возвышенное прозвище выпадает из ряда византийских фамильных имен. В. Васильевский и А. Васильев относили термин Ангелы к англичанам. Поль Лемерль предполагал, что речь идет о простолюдине. Р. Бартикян высказал мысль о том, что Ангел или Агел является областью Амид, и что Кекавмен имеет в виду мусульманина, служившего Византии. А. Каждан не исключил армянского происхождения рода, отметив, что вполне вероятно, что их родину надо искать в армяно-сирийских лимитрофах на восточных границах Византии. Но наиболее вероятно, что фамилия происходит от наз. села в Армении — «Англ» или от арм. слова Ан-гел — «лишенный красоты». Династия Ангелов ведёт своё происхождение из Софены (Цопка) — исторической области Армении, которая по договору 387 г. отошла к Византии и которая делилась на 5 нахарарств, крупнейшим из которых было владение дома Ангелов.

Основание 
Начало возвышению династии Ангелов положил Константин, сын Мануила, женившись в 1118 году на младшей дочери императора Алексея I Комнина Феодоре и получив титул паниперсеваста. От его второго сына Андроника происходит византийская императорская династия, а от самого младшего незаконнорождённого сына севастократора Иоанна, умершего в 1200 году, — династия деспотов Эпира.

На троне Византии 
Представители династии пришли к власти после свержения Андроника I Комнина. К Ангелам принадлежали Исаак II Ангел (правил в 1185—1195 годах; в 1203—1204 годах — совместно с сыном Алексеем IV) и его брат Алексей III Ангел (1195—1203).

Ангелы проводили политику раздачи проний и привилегий, усилили налоговый гнёт, растрачивали казну на пиры и увеселения. Правление Ангелов — время ослабления государства, обострения внутренних противоречий и династической борьбы. Армия слабела, флот находился в плачевном состоянии. Империя в целом переживала кризис, резко сокращались её границы.

Ангелы поддерживали торговые привилегии Генуи и Пизы, в результате чего до крайности обострились отношения с Венецией. Они отразили нападение сицилийских норманнов, но потерпели ряд поражений в войнах с сельджуками и не смогли подавить восстание в Болгарии.

В период правления Ангелов состоялись Третий и Четвёртый крестовые походы. Во время Четвёртого похода императоры из дома Ангелов были свергнуты с престола, Византийская империя распалась. В 1204—1318 годах Ангелы — династия правителей Эпирского государства.

Деспоты Эпира и Этолии 
 Михаил I — сын Иоанна, деспот Эпира и Этолии (1204—1215)
 Феодор Комнин Дука — сын Иоанна, деспот Эпира и Этолии (1215—1230), император Фессалоник (1224—1230), деспот Македонии (1237—1251)
 Мануил — сын Иоанна, император Византии в Фессалонике (1230—1237), деспот Эпира и Этолии (1230—1231), деспот Фессалии (1237—1241)
 Михаил II — сын Михаила I, деспот Эпира и Этолии (1231—1268), деспот Фессалии (1241—1268)
 Никифор I — сын Михаила II, деспот Эпира и Этолии (1268—1296), деспот Фессалии (1268—1271)
 Фома — сын Никифора I, деспот Эпира и Этолии 1296—1318

Правители Фессалоник 
 Иоанн — сын Феодора Комнина, император Византии в Фессалонике (1237—1244)
 Димитрий (род. 1225) — сын Феодора, император Византии в Фессалонике (1244—1246)

Деспоты Фессалии 
 Иоанн I, сын Михаила II, деспот Фессалии и герцог Неопатраса 1271—1296
 Константин, сын Иоанна I, деспот Фессалии и герцог Неопатраса 1296—1303
 Иоанн II, сын Константина, деспот Фессалии и герцог Неопатраса 1303—1318

Генеалогия 

 Мануил Ангел (до 1060 пос. 1095), патриций 1078/81   
 Николай Ангел (ум. пос. 1148), военачальник
 Михаил Ангел (ум. пос. 1166), протонобилиссимус, севаст
 Иоанн Ангел (ум. пос. 1154), военачальник
 Константин Ангел (ок. 1088 пос. 1166), севастогипертат  + Феодора Комнина (1096 пос. 1126), дочь Алексея I Комнина
 Алексей Комнин Ангел (ум. пос. 1166), военачальник 
 Михаил Ангел (ум. пос. 1190)
 Андроник Дука Ангел (1122/24 пос. 1185), военачальник  + Ефросинья Кастамонитисса (1124/28 1185/95)
 Константин Ангел (ок. 1147 пос. 1185), севастократор
 Иоанн Ангел (ок. 1149 пос. 1185), севастократор
 Андроник Ангел (ум. пос. 1189)
 ? Феодора Ангелина (1183/9 1246) + Леопольд VI (1177—1230), герцог Австрии
 Алексей III Ангел (1151/54 пос. 1211), Виз. имп. (1195—1203) + Ефросинья Дукиня Каматира (1155—1211)
 Ирина Комнина Ангелина (1168/70 пос.1203) +1) Андроник Контостефан (ум.1196) +2) Алексей Палеолог (умер в 1203)
 Анна Комнина Ангелина (1171/1173—1212) +1) Исаак Комнин (ум.1197/98), севастократор +2) Феодор I Ласкарис (1174—1221), Никейский имп. (с 1208)
 Евдокия Ангелина Комнина (ок.1173—1211) +1) Стефан II Неманич (1165—1228), сербский король +2) Алексей V Дука (ум. 1204) Византийский имп. (II—IV.1204) +3) Лев Сгур (ум.1208), архонт Нафплиона
 Михаил Ангел (ум.1184/85 или после)
 Феодор Ангел (ум.1184/85 или после) 
 Исаак II Ангел (1155—1204), Визант. имп. (1185—95 и с 1203) +1) Ирина Торникина (1157/61 1183/85) +2) Мария Венгерская (1175 пос. 1223)
 (от 1-го брака) Ефросинья Ангелина (1175/81 до 1208), монахиня
 (от 1-го брака) Ирина (Мария) Ангелина (1177/84 1208) +1) Рожер V (1175/84 1193), герцог Апулии +2) Филипп Швабский (1177—1208), король Германии (с 1198)
 (от 1-го брака) Алексей IV Ангел (1180/84 1204), Визант. император с 1203
 (от 1-го брака) (сын/дочь) (1182/83 до 1185)
 (от 2-го брака) Иоанн (Калоян) Ангел (1193—1259), князь Срема + Матильда фон Вианден (1216/19 пос. 1236)
 Мария Ангелина (ок.1235-пос.1285) + Ансо V де Кайо (ок. 1200 1273/76), регент Латин. империи
 ? Елена Ангелина (ок. 1236 1314) + Стефан Урош I (ок. 1229 1277), король Сербии (1243—1276)
 (от 2-го брака) Мануил Ангел (1196/99 — 1212)
 Ирина Ангелина (ум.пос.1186) + Иоанн Кантакузин (ум.пос.1186), цезарь
 Феодора Ангелина (ум.пос.1195) + Конрад Монферратский (ок. 1145 1192), король Иерусалима
 Исаак Ангел (ум.пос.1170), стратиг Киликии
 Константин Ангел (ум.пос.1193), дука Крита 
 (дочь) Ангелина (ум.пос.1189) + Василий Ватац (ум.1193), севаст, дука Фракии
 Мария Ангелина (ум.пос.1160) + Константин Камица (ум.пос.1201/02)  
 Евдокия Ангелина + Гудели Цикандела (ум.пос.1166), севаст 
 Зоя Ангелина + Андроник Синаден (ум.1180)
 Иоанн Дука (ум.1200), севастократор +1) Зоя +2) Зоя Дукиня + (незаконная) неизвестная
 (от 1-го брака) Исаак Комнин Дука (ум.1203) + Евдокия Комнина Вранаина (ум.пос.1187)
 (от 1-го брака)  Алексей Комнин Дука (ум.1183 или после)
 (от 2-го брака) Феодор Комнин Дука (1180/85 1254/55), имп. Фессалии (1224—30) + Мария Дукиня Комнина Петралифаина
 Анна Комнина Дукиня (ум.1258) + Стефан Радослав (1192—1235), король Сербии (1228—34)
 Иоанн Комнин Дука (ум.1244), имп. Фессалии (1237—43)
 Ирина Комнина Ангелина (ум.пос.1241) + Иван Асень II (ум. 1241) царь Болгарии (с 1218)
 Димитрий Комнин Дука (1220 пос. 1246), деспот Фессалии (с 1244)
 (от 2-го брака) (дочь) Комнина Дукиня (род.1280/85), сестра-близнец Феодора 
 (от 2-го брака) Мануил Комнин Дука (1187—1241), деспот Фессалии (1230—37) +1) Евфимия Сербская (ум. 1217/24) +2) Мария Болгарская (ум.пос.1238)
 (от 2-го брака) Елена Комнина Дукиня + Вильгельм Веронский, тетрарх Халкиды 
 (от 2-го брака) Константин Комнин Дука (ум.пос.1242), деспот Этолии с 1225
 (от 2-го брака) (дочь) Комнина Дукиня (ум.пос.1205/15) + неизвестный Кантакузин
 (от 2-го брака) Анна Комнина Дукиня (ум.пос.1233) + Матео II Орсини (ум.1259/64), граф Кефалонии с 1238
 (незак.) Михаил I Комнин Дука (ум.1215), царь Эпира (с 1205) +1) неизвестная Мелиссина (ум. до 1204) +2) неизвестная Мелиссина, кузина 1-й жены
 (от 1-го брака) (дочь) Комнина (ум. пос. 1209) + Эсташ де Эно (1180/82 1219), регент Фессалии
 Феодора Комнина(ум. пос. 1215)
 (от 2-го брака) Мария Комнина +1) неизвестный Сфрандзи +2) Константин Шабарон (ум. пос. 1258)
 (от 2-го брака) Константин Комнин (ум. до 1214)
 (незак.) Михаил II Комнин Дука (1205 1266/68), царь Эпира (1230 1266/68) + Феодора Дукиня Петралифаина (ум. пос. 1256) + (незаконная) Гангрена
 Евдокия
 Иоанн Комнин Дука (ум.1281/89) + неизвестная Торникина (ум.пос.1264)
 Елена Дукиня Торникина Комнина (ум.пос.1288) + Алексей Рауль (ум.1303)
 Никифор I Комнин Дука (1240—1297), царь Эпира (с 1266/68) +1) Мария Дукиня Ласкарина (1241/44 1258/59) +2) Анна Палеологиня Кантакузина (1246/49 пос. 1313)
 (от 1-го брака) (дочь) Комнина Дукиня (1258 до 1294) + Фадрике Кастильский (1223—1277), инфант
 (от 2-го брака) Мария Комнина Дукиня (ум.пос.1304) + Иоанн I Орсини (ум. 1317), граф Кефалонии
 (от 2-го брака) Тамара Ангелина Комнина (1277/82—1311) + Филипп I Тарентский (1278—1331), князь Ахейи
 (от 2-го брака) Михаил Дука Ангел (ум. 1291/98)
 (от 2-го брака) Фома I Комнин Дука (1285—1318), царь Эпира (1297—1318) + Анна Палеолог (1287/92 1321), дочь Михаила IX
 (от 1-го брака) Дмитрий Дука Комнин Ангел (ум. пос. 1304), деспот +1) Анна Палеолог (1260—1299), дочь Михаила VIII + 2) Анна Болгарская (1264/69 пос. 1304)
 (от 1-го брака) Андроник Палеолог Ангел (ум. 1326/28), архонт Белграда + неизвестная Кокалатисса
 Анна Палеологиня Ангелина (ум. пос. 1355) +1) Иоанн II Орсини (ум. 1335), царь Эпира (1323—35) +2) Иван Комнин Асень (ум.1358/63), деспот Албании
 (дочь) Палеологиня Ангелина + Иоанн Ангел (ум. 1348/50), префект Фессалии
 (от 1-го брака) Константин Палеолог (ум. пос. 1345), протосеваст 
 Евдокия Палеологиня (ум. пос. 1366/67) + Дмитрий Цамплакон (ум. пос. 1366/67)
 Андроник Палеолог (ум.1344), протостратор + неизвестная Апокавкиня (ум. пос. 1348)
 Алексей Палеолог (1342/43 до 1377)
 (дети) (ум. пос. 1377)
 Феодора Палеологиня (ум.пос.1376) + Михаил Филантропен (ум.пос.1351)
 Анна Палеологиня (ум.пос.1400) + Комнин Врана (ум.пос.1376)
 (от 1-го брака) ? (дочь) Палеологиня Ангелина + Алексей Рауль (ум.1303)
 (от 1-го брака) Елена Дукиня Ангелина (ок. 1242 1271) + Манфред (1232—1266), король Сицилии с 1258
 (от 1-го брака) Анна (Агнесса) Комнинодукиня (1243/46 1286) + 1) Гильом II (1209/18 1278), князь Ахейи (1246—78) +2) Николай II де Сент-Омер (ум. 1294), лорд Эвбеи   
 (незак.) Иоанн I Дука Комнин (ок. 1240 1289), деспот Фессалии (1268—89) + Гипомона (в монашестве) (ум. пос. 1291)
 Михаил Дука Комнин Ангел (1261/66 1307)
 Константин I Дука (1263/70 1303), деспот Фессалии (1289—1303) + Анна Евагионисса (ум. 1317)
 Иоанн II Дука (ум. 1318), деспот Фессалии с 1303 + Елена Палеолог (ум. пос. 1315), дочь Андроника II
 Елена Комнинодукиня (ум. 1294/95) +1) Гильом I (ум.1287), герцог Афинский +2) Гуго де Бриенн (ок. 1240 1296), граф Лечче
 Фёдор Комнинодука Ангел (ум. 1300/03), севастократор
 (дочь) Комнинодукиня + Андроник Тарханиот (ум. 1283), коноставл
 Елена Комнинодукиня Ангелина (ум. 1298/99) + Стефан Урош II (ок. 1253 1321), король Сербии с 1282
 ? (дочь) Комнинодукиня Ангелина (ум.пос.1284)
 (незак.) Фёдор Комнинодука (ум. 1257/59), архонт    
 (незак.) Мануил Комнинодука (ум. пос. 1261/9), архонт

Примечания

Литература 
 Гладкий В. Д. Древний мир. Энциклопедический мир. М.: Центрполиграф, 1998. Т.2. С. 143
 Kazhdan A. Angelos. // The Oxford Dictionary of Byzantium. — /Oxford, 1991.

Ссылки 
 
 

Появились в 1185 году
Исчезли в 1204 году